

Гамден — місто, штат Коннектикут
 Гамден — місто, штат Нью-Йорк
 Гамден — селище, штат Огайо